U 122 bezeichnet:
 SM U 122, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 122 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 

Abkürzung